|-
|(45001)||1999 VZ186|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,258|| align=right|6,58|| align=right|3,640||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45002)||1999 VS193|| align=right|14,7|| align=right|2,404|| align=right|0,057|| align=right|6,46|| align=right|3,728||MBA||3. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45003)||1999 VL194|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,056|| align=right|4,61|| align=right|3,728||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(45004)||1999 VD197|| align=right|16,9|| align=right|2,216|| align=right|0,196|| align=right|5,42|| align=right|3,297||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(45005)||1999 VR198|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,107|| align=right|8,76|| align=right|3,384||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(45006)||1999 VV198|| align=right|16,7|| align=right|2,285|| align=right|0,137|| align=right|6,93|| align=right|3,453||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(45007)||1999 VD201|| align=right|15,0|| align=right|2,897|| align=right|0,137|| align=right|18,84|| align=right|4,931||MBA||6. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(45008)||1999 VN201|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,217|| align=right|3,06|| align=right|3,589||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45009)||1999 VR204|| align=right|13,8|| align=right|2,678|| align=right|0,169|| align=right|12,32|| align=right|4,381||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(45010)||1999 VS209|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,141|| align=right|5,81|| align=right|5,427||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(45011)||1999 VC217|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,170|| align=right|4,98|| align=right|4,097||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45012)||1999 VY222|| align=right|14,4|| align=right|2,670|| align=right|0,149|| align=right|14,78|| align=right|4,363||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45013)||1999 WK|| align=right|13,4|| align=right|2,625|| align=right|0,157|| align=right|9,68|| align=right|4,251||MBA||16. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45014)||1999 WP|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,171|| align=right|1,33|| align=right|3,647||MBA||18. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45015)||1999 WQ|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,185|| align=right|10,59|| align=right|4,165||MBA||16. november 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(45016)||1999 WV2|| align=right|14,0|| align=right|2,752|| align=right|0,090|| align=right|10,17|| align=right|4,565||MBA||30. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(45017)||1999 WK3|| align=right|14,4|| align=right|2,345|| align=right|0,185|| align=right|12,39|| align=right|3,589||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45018)||1999 WS3|| align=right|15,3|| align=right|2,297|| align=right|0,217|| align=right|2,59|| align=right|3,481||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45019)||1999 WU4|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,130|| align=right|6,16|| align=right|3,590||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45020)||1999 WC5|| align=right|12,4|| align=right|3,038|| align=right|0,057|| align=right|12,35|| align=right|5,295||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45021)||1999 WE6|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,121|| align=right|3,51|| align=right|3,728||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45022)||1999 WF6|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,152|| align=right|7,29|| align=right|3,672||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45023)||1999 WM6|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,103|| align=right|3,05|| align=right|4,139||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45024)||1999 WN7|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,217|| align=right|7,58|| align=right|3,662||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45025)||1999 WY7|| align=right|14,0|| align=right|2,715|| align=right|0,180|| align=right|12,00|| align=right|4,473||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45026)||1999 WE8|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,208|| align=right|2,76|| align=right|3,494||MBA||28. november 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(45027)||1999 WA9|| align=right|15,8|| align=right|2,738|| align=right|0,061|| align=right|5,12|| align=right|4,531||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45028)||1999 WD9|| align=right|14,1|| align=right|2,378|| align=right|0,069|| align=right|6,85|| align=right|3,667||MBA||28. november 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(45029)||1999 WN9|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,146|| align=right|2,00|| align=right|4,091||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45030)||1999 WJ13|| align=right|16,2|| align=right|2,574|| align=right|0,117|| align=right|3,13|| align=right|4,129||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45031)||1999 WR13|| align=right|13,9|| align=right|2,841|| align=right|0,154|| align=right|8,04|| align=right|4,789||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(45032)||1999 WL16|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|4,86|| align=right|3,611||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45033)||1999 WL20|| align=right|14,7|| align=right|2,528|| align=right|0,120|| align=right|10,53|| align=right|4,018||MBA||16. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45034)||1999 XA2|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,184|| align=right|14,19|| align=right|4,158||MBA||3. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45035)||1999 XB2|| align=right|14,4|| align=right|2,581|| align=right|0,094|| align=right|9,44|| align=right|4,145||MBA||3. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45036)||1999 XD3|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,086|| align=right|7,09|| align=right|3,644||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45037)||1999 XP4|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,036|| align=right|3,27|| align=right|4,705||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45038)||1999 XE6|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,143|| align=right|7,40|| align=right|3,559||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45039)||1999 XW7|| align=right|15,4|| align=right|2,541|| align=right|0,149|| align=right|1,35|| align=right|4,050||MBA||4. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45040)||1999 XJ8|| align=right|13,7|| align=right|2,603|| align=right|0,141|| align=right|8,06|| align=right|4,199||MBA||3. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45041)||1999 XE10|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,069|| align=right|6,66|| align=right|3,585||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45042)||1999 XW10|| align=right|13,9|| align=right|2,248|| align=right|0,084|| align=right|4,86|| align=right|3,370||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45043)||1999 XG11|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,121|| align=right|5,70|| align=right|3,623||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45044)||1999 XW12|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,112|| align=right|6,88|| align=right|3,702||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45045)||1999 XD17|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,273|| align=right|22,58|| align=right|3,531||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45046)||1999 XN20|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,132|| align=right|2,84|| align=right|3,821||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45047)||1999 XO20|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,072|| align=right|7,33|| align=right|3,717||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45048)||1999 XB21|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,093|| align=right|4,97|| align=right|3,666||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45049)||1999 XL21|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,135|| align=right|6,62|| align=right|3,458||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45050)||1999 XW21|| align=right|13,5|| align=right|2,631|| align=right|0,120|| align=right|12,01|| align=right|4,266||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45051)||1999 XP22|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|7,01|| align=right|3,487||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45052)||1999 XX23|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,138|| align=right|5,81|| align=right|3,555||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45053)||1999 XK26|| align=right|14,3|| align=right|2,394|| align=right|0,151|| align=right|2,13|| align=right|3,704||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45054)||1999 XN26|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,130|| align=right|1,72|| align=right|4,047||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45055)||1999 XT26|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,134|| align=right|4,33|| align=right|3,435||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45056)||1999 XR27|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,223|| align=right|5,57|| align=right|3,423||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45057)||1999 XO29|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|7,14|| align=right|3,649||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45058)||1999 XR29|| align=right|15,5|| align=right|2,257|| align=right|0,180|| align=right|4,35|| align=right|3,391||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45059)||1999 XT29|| align=right|15,2|| align=right|2,304|| align=right|0,125|| align=right|6,14|| align=right|3,496||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45060)||1999 XL30|| align=right|14,9|| align=right|2,405|| align=right|0,124|| align=right|6,72|| align=right|3,729||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45061)||1999 XL31|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,021|| align=right|10,15|| align=right|4,127||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45062)||1999 XM31|| align=right|13,8|| align=right|3,022|| align=right|0,114|| align=right|9,53|| align=right|5,253||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45063)||1999 XR31|| align=right|13,4|| align=right|2,591|| align=right|0,197|| align=right|15,33|| align=right|4,170||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45064)||1999 XT31|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,233|| align=right|1,26|| align=right|4,359||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45065)||1999 XU31|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,078|| align=right|8,83|| align=right|4,150||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45066)||1999 XN32|| align=right|13,9|| align=right|2,627|| align=right|0,078|| align=right|16,32|| align=right|4,257||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45067)||1999 XW32|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,163|| align=right|7,50|| align=right|5,140||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45068)||1999 XA34|| align=right|12,8|| align=right|3,028|| align=right|0,061|| align=right|9,55|| align=right|5,269||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45069)||1999 XB35|| align=right|13,0|| align=right|3,132|| align=right|0,027|| align=right|14,31|| align=right|5,542||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45070)||1999 XA36|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,202|| align=right|3,05|| align=right|3,733||MBA||6. december 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(45071)||1999 XA37|| align=right|15,6|| align=right|2,298|| align=right|0,172|| align=right|5,98|| align=right|3,482||MBA||7. december 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(45072)||1999 XC37|| align=right|15,2|| align=right|2,217|| align=right|0,212|| align=right|7,88|| align=right|3,301||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|45073 Doyanrose||1999 XN37|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,149|| align=right|6,91|| align=right|3,564||MBA||7. december 1999||Doyan Rose||J. Ruthroff
|-
|(45074)||1999 XA38|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,252|| align=right|5,23|| align=right|3,290||MBA||6. december 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45075)||1999 XB38|| align=right|14,6|| align=right|3,006|| align=right|0,034|| align=right|9,75|| align=right|5,211||MBA||6. december 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(45076)||1999 XQ38|| align=right|14,0|| align=right|2,680|| align=right|0,294|| align=right|9,40|| align=right|4,386||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45077)||1999 XU39|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,134|| align=right|6,51|| align=right|3,544||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45078)||1999 XZ39|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,143|| align=right|10,31|| align=right|4,105||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45079)||1999 XZ41|| align=right|13,7|| align=right|2,610|| align=right|0,095|| align=right|12,59|| align=right|4,215||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45080)||1999 XB43|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,222|| align=right|2,50|| align=right|3,553||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45081)||1999 XE44|| align=right|15,2|| align=right|2,311|| align=right|0,154|| align=right|3,87|| align=right|3,512||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45082)||1999 XF44|| align=right|14,1|| align=right|2,392|| align=right|0,133|| align=right|7,04|| align=right|3,698||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45083)||1999 XQ44|| align=right|14,7|| align=right|2,261|| align=right|0,106|| align=right|6,54|| align=right|3,398||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45084)||1999 XG45|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,245|| align=right|3,23|| align=right|3,554||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45085)||1999 XH45|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,147|| align=right|6,30|| align=right|3,418||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45086)||1999 XE46|| align=right|14,7|| align=right|2,221|| align=right|0,109|| align=right|5,60|| align=right|3,308||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45087)||1999 XM46|| align=right|14,4|| align=right|2,678|| align=right|0,162|| align=right|13,17|| align=right|4,381||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45088)||1999 XX46|| align=right|14,1|| align=right|3,036|| align=right|0,165|| align=right|3,52|| align=right|5,290||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45089)||1999 XA47|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,032|| align=right|2,78|| align=right|4,030||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45090)||1999 XA49|| align=right|13,5|| align=right|2,639|| align=right|0,254|| align=right|11,94|| align=right|4,285||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45091)||1999 XT49|| align=right|15,7|| align=right|2,537|| align=right|0,017|| align=right|1,49|| align=right|4,039||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45092)||1999 XD50|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,229|| align=right|1,59|| align=right|3,761||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45093)||1999 XF52|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,185|| align=right|2,26|| align=right|3,579||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45094)||1999 XX53|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,060|| align=right|2,46|| align=right|4,465||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45095)||1999 XE55|| align=right|16,4|| align=right|2,335|| align=right|0,124|| align=right|1,27|| align=right|3,568||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45096)||1999 XE56|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,071|| align=right|5,67|| align=right|4,120||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45097)||1999 XL59|| align=right|14,3|| align=right|2,551|| align=right|0,141|| align=right|1,86|| align=right|4,075||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45098)||1999 XK66|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,196|| align=right|5,68|| align=right|3,716||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45099)||1999 XN66|| align=right|15,2|| align=right|3,087|| align=right|0,027|| align=right|0,85|| align=right|5,422||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45100)||1999 XZ66|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,254|| align=right|5,34|| align=right|3,387||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45101)||1999 XA68|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,165|| align=right|5,56|| align=right|3,408||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45102)||1999 XN69|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,177|| align=right|6,58|| align=right|3,860||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45103)||1999 XJ70|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,102|| align=right|1,43|| align=right|5,434||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45104)||1999 XY73|| align=right|14,1|| align=right|2,365|| align=right|0,203|| align=right|1,41|| align=right|3,637||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45105)||1999 XU74|| align=right|13,3|| align=right|3,118|| align=right|0,040|| align=right|9,94|| align=right|5,506||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45106)||1999 XX74|| align=right|13,2|| align=right|2,642|| align=right|0,024|| align=right|6,41|| align=right|4,293||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45107)||1999 XA75|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,224|| align=right|3,17|| align=right|3,660||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45108)||1999 XD76|| align=right|13,2|| align=right|3,168|| align=right|0,075|| align=right|22,05|| align=right|5,638||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45109)||1999 XZ76|| align=right|13,9|| align=right|3,241|| align=right|0,057|| align=right|6,89|| align=right|5,834||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45110)||1999 XH77|| align=right|14,3|| align=right|2,758|| align=right|0,080|| align=right|7,85|| align=right|4,579||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45111)||1999 XJ77|| align=right|13,2|| align=right|3,101|| align=right|0,031|| align=right|8,21|| align=right|5,460||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45112)||1999 XG78|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,064|| align=right|12,89|| align=right|4,107||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45113)||1999 XZ78|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,129|| align=right|4,92|| align=right|4,203||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45114)||1999 XY81|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,117|| align=right|2,16|| align=right|3,672||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45115)||1999 XN82|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,218|| align=right|1,33|| align=right|3,706||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45116)||1999 XE83|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,165|| align=right|2,55|| align=right|4,076||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45117)||1999 XA85|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,166|| align=right|6,60|| align=right|4,639||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45118)||1999 XZ85|| align=right|13,4|| align=right|3,126|| align=right|0,072|| align=right|8,33|| align=right|5,527||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45119)||1999 XA86|| align=right|12,9|| align=right|3,125|| align=right|0,194|| align=right|9,35|| align=right|5,524||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45120)||1999 XX86|| align=right|13,6|| align=right|2,787|| align=right|0,221|| align=right|8,56|| align=right|4,651||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45121)||1999 XZ86|| align=right|14,6|| align=right|2,658|| align=right|0,190|| align=right|11,00|| align=right|4,333||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45122)||1999 XB88|| align=right|14,4|| align=right|2,539|| align=right|0,122|| align=right|11,51|| align=right|4,046||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45123)||1999 XH88|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,122|| align=right|8,21|| align=right|4,637||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45124)||1999 XS88|| align=right|13,1|| align=right|2,649|| align=right|0,170|| align=right|6,89|| align=right|4,312||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45125)||1999 XA89|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,180|| align=right|9,65|| align=right|4,079||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45126)||1999 XB89|| align=right|14,0|| align=right|2,966|| align=right|0,052|| align=right|9,31|| align=right|5,107||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45127)||1999 XS89|| align=right|13,8|| align=right|3,062|| align=right|0,091|| align=right|11,91|| align=right|5,358||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45128)||1999 XC91|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,181|| align=right|0,50|| align=right|3,714||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45129)||1999 XJ91|| align=right|14,1|| align=right|2,846|| align=right|0,058|| align=right|1,00|| align=right|4,802||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45130)||1999 XQ91|| align=right|14,2|| align=right|2,483|| align=right|0,205|| align=right|2,55|| align=right|3,912||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45131)||1999 XE92|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,172|| align=right|13,84|| align=right|4,331||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45132)||1999 XJ93|| align=right|13,9|| align=right|2,582|| align=right|0,253|| align=right|11,74|| align=right|4,147||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45133)||1999 XM93|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,123|| align=right|3,18|| align=right|4,351||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45134)||1999 XN93|| align=right|14,3|| align=right|2,732|| align=right|0,223|| align=right|11,55|| align=right|4,515||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45135)||1999 XN94|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,170|| align=right|15,45|| align=right|4,046||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45136)||1999 XO94|| align=right|13,9|| align=right|3,141|| align=right|0,164|| align=right|17,70|| align=right|5,567||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45137)||1999 XH96|| align=right|14,8|| align=right|2,272|| align=right|0,181|| align=right|4,07|| align=right|3,424||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45138)||1999 XC97|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,199|| align=right|4,90|| align=right|3,500||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45139)||1999 XP97|| align=right|13,5|| align=right|2,758|| align=right|0,130|| align=right|10,23|| align=right|4,579||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45140)||1999 XW98|| align=right|13,9|| align=right|2,736|| align=right|0,103|| align=right|12,31|| align=right|4,525||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45141)||1999 XZ100|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,235|| align=right|7,89|| align=right|3,757||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45142)||1999 XJ102|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,224|| align=right|1,34|| align=right|3,646||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45143)||1999 XO103|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,079|| align=right|2,19|| align=right|4,613||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45144)||1999 XA104|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,048|| align=right|5,34|| align=right|4,252||MBA||7. december 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(45145)||1999 XN105|| align=right|14,3|| align=right|2,407|| align=right|0,167|| align=right|6,23|| align=right|3,734||MBA||8. december 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(45146)||1999 XC106|| align=right|15,0|| align=right|2,415|| align=right|0,183|| align=right|0,41|| align=right|3,753||MBA||11. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45147)||1999 XA108|| align=right|15,6|| align=right|2,298|| align=right|0,206|| align=right|7,25|| align=right|3,482||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45148)||1999 XD109|| align=right|15,0|| align=right|2,517|| align=right|0,080|| align=right|2,82|| align=right|3,993||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45149)||1999 XN110|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,140|| align=right|6,22|| align=right|3,403||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45150)||1999 XP110|| align=right|14,0|| align=right|2,699|| align=right|0,123|| align=right|11,17|| align=right|4,433||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45151)||1999 XB111|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,089|| align=right|6,35|| align=right|3,555||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45152)||1999 XO112|| align=right|15,1|| align=right|2,273|| align=right|0,204|| align=right|22,45|| align=right|3,425||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45153)||1999 XD113|| align=right|13,3|| align=right|2,300|| align=right|0,216|| align=right|23,57|| align=right|3,488||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45154)||1999 XL113|| align=right|14,0|| align=right|2,556|| align=right|0,109|| align=right|12,85|| align=right|4,087||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45155)||1999 XW113|| align=right|14,1|| align=right|2,450|| align=right|0,163|| align=right|12,27|| align=right|3,834||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45156)||1999 XV114|| align=right|12,9|| align=right|2,679|| align=right|0,106|| align=right|11,90|| align=right|4,385||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45157)||1999 XA117|| align=right|14,8|| align=right|2,350|| align=right|0,113|| align=right|5,74|| align=right|3,601||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45158)||1999 XJ117|| align=right|16,0|| align=right|2,234|| align=right|0,254|| align=right|5,62|| align=right|3,338||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45159)||1999 XQ119|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,119|| align=right|5,21|| align=right|3,802||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45160)||1999 XS123|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,152|| align=right|6,45|| align=right|3,513||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45161)||1999 XX123|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,139|| align=right|11,74|| align=right|3,524||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45162)||1999 XX124|| align=right|14,4|| align=right|2,338|| align=right|0,012|| align=right|9,17|| align=right|3,574||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45163)||1999 XE127|| align=right|14,0|| align=right|2,351|| align=right|0,113|| align=right|6,45|| align=right|3,604||MBA||9. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45164)||1999 XK127|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,351|| align=right|9,15|| align=right|3,667||MBA||9. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45165)||1999 XS128|| align=right|14,0|| align=right|2,608|| align=right|0,173|| align=right|6,74|| align=right|4,210||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45166)||1999 XZ128|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,202|| align=right|5,31|| align=right|3,342||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45167)||1999 XG129|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,058|| align=right|6,65|| align=right|3,592||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45168)||1999 XG130|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,142|| align=right|5,60|| align=right|3,617||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45169)||1999 XQ132|| align=right|14,1|| align=right|2,364|| align=right|0,081|| align=right|13,41|| align=right|3,634||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45170)||1999 XF133|| align=right|13,9|| align=right|2,679|| align=right|0,212|| align=right|11,21|| align=right|4,384||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45171)||1999 XB134|| align=right|13,7|| align=right|2,764|| align=right|0,218|| align=right|16,44|| align=right|4,595||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45172)||1999 XG134|| align=right|13,6|| align=right|2,371|| align=right|0,164|| align=right|23,69|| align=right|3,649||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45173)||1999 XU136|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,203|| align=right|5,87|| align=right|3,692||MBA||14. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45174)||1999 XO137|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,195|| align=right|8,63|| align=right|3,457||MBA||2. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45175)||1999 XB140|| align=right|16,3|| align=right|2,352|| align=right|0,241|| align=right|2,81|| align=right|3,605||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45176)||1999 XQ140|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,257|| align=right|6,03|| align=right|4,226||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45177)||1999 XS140|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,134|| align=right|3,86|| align=right|5,606||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45178)||1999 XW143|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,222|| align=right|4,37|| align=right|3,717||MBA||13. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(45179)||1999 XQ144|| align=right|14,0|| align=right|2,431|| align=right|0,056|| align=right|13,51|| align=right|3,789||MBA||15. december 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(45180)||1999 XK145|| align=right|15,3|| align=right|2,478|| align=right|0,118|| align=right|5,70|| align=right|3,900||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45181)||1999 XZ146|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,105|| align=right|4,21|| align=right|3,499||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45182)||1999 XC147|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,167|| align=right|1,89|| align=right|3,675||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45183)||1999 XG153|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,195|| align=right|2,80|| align=right|3,773||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45184)||1999 XL155|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,249|| align=right|8,65|| align=right|3,617||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45185)||1999 XM157|| align=right|15,4|| align=right|2,314|| align=right|0,158|| align=right|3,92|| align=right|3,520||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45186)||1999 XK158|| align=right|15,7|| align=right|2,518|| align=right|0,100|| align=right|7,55|| align=right|3,996||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45187)||1999 XY158|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,037|| align=right|4,39|| align=right|4,561||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45188)||1999 XK159|| align=right|14,1|| align=right|2,578|| align=right|0,207|| align=right|6,29|| align=right|4,138||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45189)||1999 XC160|| align=right|14,1|| align=right|2,614|| align=right|0,117|| align=right|13,29|| align=right|4,226||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45190)||1999 XN161|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,069|| align=right|2,56|| align=right|4,128||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45191)||1999 XU163|| align=right|13,3|| align=right|3,230|| align=right|0,089|| align=right|17,89|| align=right|5,805||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45192)||1999 XW163|| align=right|14,4|| align=right|2,573|| align=right|0,184|| align=right|10,77|| align=right|4,126||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45193)||1999 XD165|| align=right|14,1|| align=right|2,530|| align=right|0,217|| align=right|12,94|| align=right|4,024||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45194)||1999 XJ165|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,170|| align=right|12,01|| align=right|4,103||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45195)||1999 XT166|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,122|| align=right|6,90|| align=right|3,639||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45196)||1999 XV166|| align=right|15,3|| align=right|2,252|| align=right|0,105|| align=right|7,18|| align=right|3,380||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45197)||1999 XY167|| align=right|14,3|| align=right|2,677|| align=right|0,115|| align=right|5,92|| align=right|4,379||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45198)||1999 XF169|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,178|| align=right|6,00|| align=right|3,327||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45199)||1999 XF170|| align=right|13,2|| align=right|2,613|| align=right|0,138|| align=right|12,62|| align=right|4,224||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45200)||1999 XS170|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,220|| align=right|3,84|| align=right|4,082||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45201)||1999 XT170|| align=right|12,6|| align=right|2,802|| align=right|0,065|| align=right|10,12|| align=right|4,688||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45202)||1999 XA171|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,065|| align=right|6,42|| align=right|4,562||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45203)||1999 XM171|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,167|| align=right|6,37|| align=right|4,019||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45204)||1999 XZ172|| align=right|14,0|| align=right|2,789|| align=right|0,119|| align=right|8,30|| align=right|4,658||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45205)||1999 XJ173|| align=right|12,7|| align=right|2,659|| align=right|0,070|| align=right|9,09|| align=right|4,336||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45206)||1999 XK174|| align=right|14,2|| align=right|2,404|| align=right|0,229|| align=right|7,82|| align=right|3,728||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45207)||1999 XH175|| align=right|14,1|| align=right|2,862|| align=right|0,301|| align=right|13,37|| align=right|4,842||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45208)||1999 XQ175|| align=right|14,8|| align=right|2,261|| align=right|0,177|| align=right|6,40|| align=right|3,400||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45209)||1999 XT178|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,254|| align=right|2,77|| align=right|3,662||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45210)||1999 XW178|| align=right|13,5|| align=right|3,205|| align=right|0,129|| align=right|18,00|| align=right|5,736||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45211)||1999 XF179|| align=right|14,7|| align=right|2,784|| align=right|0,105|| align=right|9,38|| align=right|4,644||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45212)||1999 XP180|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,167|| align=right|13,10|| align=right|4,120||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45213)||1999 XS181|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,118|| align=right|14,19|| align=right|4,062||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45214)||1999 XW181|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,115|| align=right|6,75|| align=right|3,592||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45215)||1999 XB183|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,209|| align=right|5,84|| align=right|3,424||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45216)||1999 XP183|| align=right|13,8|| align=right|2,733|| align=right|0,168|| align=right|11,83|| align=right|4,519||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45217)||1999 XL186|| align=right|13,5|| align=right|2,640|| align=right|0,179|| align=right|13,64|| align=right|4,289||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45218)||1999 XQ186|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,156|| align=right|6,63|| align=right|4,034||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45219)||1999 XE187|| align=right|14,3|| align=right|2,367|| align=right|0,032|| align=right|22,11|| align=right|3,641||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45220)||1999 XK188|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,138|| align=right|6,30|| align=right|3,477||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45221)||1999 XQ188|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,067|| align=right|6,87|| align=right|3,692||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45222)||1999 XY194|| align=right|12,8|| align=right|2,683|| align=right|0,128|| align=right|12,69|| align=right|4,395||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45223)||1999 XF200|| align=right|14,6|| align=right|2,437|| align=right|0,165|| align=right|6,23|| align=right|3,803||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45224)||1999 XO209|| align=right|13,1|| align=right|2,902|| align=right|0,275|| align=right|12,94|| align=right|4,943||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45225)||1999 XZ212|| align=right|15,4|| align=right|2,343|| align=right|0,120|| align=right|7,38|| align=right|3,585||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45226)||1999 XG213|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,137|| align=right|7,79|| align=right|3,505||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45227)||1999 XH213|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,098|| align=right|7,64|| align=right|3,455||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45228)||1999 XJ214|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,207|| align=right|6,71|| align=right|4,142||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45229)||1999 XS214|| align=right|14,5|| align=right|2,458|| align=right|0,129|| align=right|6,14|| align=right|3,854||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45230)||1999 XV214|| align=right|15,6|| align=right|2,428|| align=right|0,192|| align=right|6,60|| align=right|3,783||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45231)||1999 XT215|| align=right|14,5|| align=right|2,762|| align=right|0,103|| align=right|9,50|| align=right|4,589||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45232)||1999 XZ215|| align=right|14,4|| align=right|2,655|| align=right|0,202|| align=right|10,66|| align=right|4,326||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45233)||1999 XK216|| align=right|14,9|| align=right|2,783|| align=right|0,049|| align=right|7,25|| align=right|4,641||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45234)||1999 XA228|| align=right|14,3|| align=right|2,396|| align=right|0,115|| align=right|7,26|| align=right|3,707||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45235)||1999 XD228|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,098|| align=right|11,38|| align=right|5,184||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45236)||1999 XP229|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,124|| align=right|7,24|| align=right|3,492||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45237)||1999 XV229|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,121|| align=right|6,70|| align=right|3,451||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45238)||1999 XM230|| align=right|14,8|| align=right|2,221|| align=right|0,162|| align=right|5,36|| align=right|3,308||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45239)||1999 XV231|| align=right|14,0|| align=right|2,767|| align=right|0,141|| align=right|10,11|| align=right|4,603||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45240)||1999 XL233|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,164|| align=right|14,35|| align=right|4,186||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45241)||1999 XE238|| align=right|15,7|| align=right|2,414|| align=right|0,219|| align=right|1,85|| align=right|3,751||MBA||5. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45242)||1999 XT241|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,136|| align=right|6,04|| align=right|3,637||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45243)||1999 XB242|| align=right|14,7|| align=right|2,547|| align=right|0,048|| align=right|7,96|| align=right|4,063||MBA||13. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45244)||1999 XC242|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,087|| align=right|5,35|| align=right|4,142||MBA||13. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45245)||1999 XN242|| align=right|13,8|| align=right|2,814|| align=right|0,027|| align=right|16,19|| align=right|4,719||MBA||13. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(45246)||1999 XF245|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,013|| align=right|7,64|| align=right|4,162||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45247)||1999 XY245|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,137|| align=right|8,00|| align=right|3,583||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45248)||1999 XO258|| align=right|13,8|| align=right|2,609|| align=right|0,206|| align=right|25,85|| align=right|4,212||MBA||5. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45249)||1999 XZ259|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,047|| align=right|2,33|| align=right|4,289||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45250)||1999 YJ|| align=right|14,0|| align=right|2,593|| align=right|0,215|| align=right|32,87|| align=right|4,175||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov